Andalúzia autonóm tartomány Spanyolországban
 Andalusz Dél-Spanyolország történelmi arab neve

 Amerikai Egyesült Államok
 Andalusia (Alabama)
 Andalusia (Florida)
 Andalusia (Georgia)
 Andalusia (Illinois)
 Andalusia (Pennsylvania)

 Jordánia
 Andalucia (Jordánia)

 Kolumbia
 Andalucía (Valle del Cauca), Kolumbia

Egyéb
 Andalusia, a Spanyol Armada egyik hajórajának zászlóshajója